Muzeum Toruńskiego Piernika – oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu
 Żywe Muzeum Piernika w Toruniu – prywatna placówka muzealna